Улица Суюнбая () — название улиц населённых пунктов Казахстана в честь акына Суюнбая.

 '''Улица Суюнбая''' — в селе Исаево
 '''Улица Суюнбая''' — в селе Узунагач

== См. также ==
 '''Проспект Суюнбая''' — в городе Алма-Ата